Henry Cotton, (1545-1615), évêque de Salisbury
 Henry Cotton, golfeur anglais né en 1907
 Henry Cotton, psychiatre américain né en 1876